A4 (Ivoorkust), een nationale weg in Ivoorkust
N4 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 RN4 (Benin), een nationale weg in Benin
 Route nationale 4 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar
 Route nationale 4 (DRC), een nationale weg in de Democratische Republiek Congo